Baďan, gemeente in Slowakije
Bådan, zandbank in Zweden